Национальная лига головоломок () — это американская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на удовлетворение потребностей участников в решении различных головоломок, основанных, прежде всего на игре слов и лингвистике (кроссворды, криптограммы и пр.). Основанная в 1883 году, она, таким образом, является старейшей такого рода организацией в мире.

История 
4 июля 1883 года двадцать восемь любителей головоломок, в основном молодых людей, встретились в Пифагорском зале в Нью-Йорке и основали «Лигу восточных головоломок». В 1920 году организация была переименована в современное название и в таком виде просуществовала до наших дней.

Официальная издательская деятельность Лиги начиналось со сборника «The Eastern Enigma» (Восточная загадка). Вначале сборник содержал лишь несколько головоломок, кроме этого публиковал сообщения о решении трудных вопросов, а так же стихи и пародии, составленные участниками, обсуждения по таким (спорным) темам как употребление устаревших слов, эзотерика и новые типы головоломок.

После смены наименования организации журнал получил название «The Enigma» и продолжает издаваться ежемесячно. В настоящее время тираж возрос до 1200 экз.

«Звездным часом» для Лиги стали 1920-е и 1930-е годы, когда Лига объявила свой лозунг: «Национальное интеллектуальное времяпрепровождение Америки». В 1935 году на ежегодном собрании Лиги президент Эверетт М. Смит сообщил изобретенное им слово: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis . Двухгодичные совещания широко освещались крупными газетами и новостными агентствами. Во время Второй мировой войны несколько членов Лиги трудилось в Службе разведки сигналов («Signal Intelligence Service») — подразделении службы криптоанализа армии США.

В 1960-е годы количество членов Лиги существенно уменьшилось. Однако благодаря рекламным усилиям Дмитрия Боргмана, Росса Эклера и других Лига возродилась уже с учетом современных форм и принципов построения головоломок. Многие из ведущих создателей головоломок и конструкторов в Америке являются членами Лиги. Автор и член Лиги Уиллард Эспи как-то выразился: «Я немного волнуюсь, когда беседую о головоломках в этом обществе, — это как разговаривать о религии с Богом».

Членство 
Каждый участник Лиги обычно выбирает себе псевдоним, который используется при общении с коллегами. Использование псевдонимов часто применялось составителями кроссвордов, первоначально это облегчало процесс публикации по социальным соображениям. Например, псевдоним «WILLz» историка и директора ежегодного совещания Уилла Шорца является сокращением его имени: «Will» + «короткое Z».

Участники Лиги известны коллективно как «Krewe» и индивидуально как «Krewepersons», «Krewemembers» или «NPLers». По состоянию на 2018 год у организации было приблизительно 700 участников, из которых приблизительно 200 принимают участие в ежегодных совещаниях.

Издательская деятельность 
Официальным изданием Лиги является «The Enigma», которая выпускается ежемесячно и распределяется среди участников Лиги. Сборник публикует оригинальные головоломки (криптограммы, кроссворды и пр.), а также содержит различного рода объявления, статьи, списки участников, сведения об их интересах.

Ежегодные совещания 
Ежегодно, обычно в июле, Лига проводит так называемые «Конвенции» (совещания). Местоположение варьируется, но обычно выбираются крупные североамериканские города. Традиционно, название Совещания зависит от места его проведения: «BeaCon» для Бостона (Массачусетс); «SiLiCon» для Солт-Лейк-Сити; «ConTex» для Остина (Техас); «OreCon» для Портленда (Орегон).

Примечания

См. также 
 Американская ассоциация криптограмм
 Конкурс дизайна головоломок Ноб Йошигахара

Ссылки 
 Официальный сайт NPL
 Сайт ежегодного Совещания (Convention) NPL.
 Билли Бейкер Вы можете понять это? На Конвенции головоломок, вот вся идея; 8 июля 2017.
 Хилтнер, Стивен "Уилл Шорц: профиль пожизненного мастера головоломок. Нью-Йорк таймс, 1 августа 2017 года.
 Routhier, Ray Национальная Конвенция головоломках прибывает в Портленд. Пресс-геральд, 15 июля 2013 г.
 Хинмен, Тайлер. «Конвенция национальной лиги головоломок: предварительное обозрение» Wired, 12 июня 2010.
 «Puzzlers' League Opens 3-Day Test; 'Woman Hitler,' the First Offer, Is Answered by a Woman in Fifteen Seconds. Cross-Words Spurned: They Are Praised, However, by Anagram Solver, as Making Nation 'Word Conscious.'». New York Times. New York Times Co. 1936-02-22. p. 17.
 «Solution of Hard Puzzles Held As Aid To Education; League of Students Who Study Subject Believe That Mental Exercise Is Useful — Large Number of Persons Find Diversion in Seeking Difficult Answers». New York Times. New York Times Co. 1923-09-16. p. XX3.

Организации, основанные в 1883 году 
Математические общества
Математические_головоломки_и_досуг
Создатели головоломок